Perstorp (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Perstorp (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.
 Perstorp (bedrijf), een chemisch bedrijf, opgericht in 1881, met 1500 werknemers dat wereldwijd opereert in 22 landen. Er zijn fabrieken in Europa, Asië en Noord-Amerika.